Antoine de Waele – predicatore e teologo olandese
 Bert De Waele – ex ciclista su strada belga
 Fabien De Waele – ex ciclista su strada e pistard belga